Amărăști ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Amărăști (Vâlcea), Gemeinde im Kreis Vâlcea
 Amărăști (Dolj), Dorf im Kreis Dolj